4 (getal)
 Het jaar 4 van de gangbare jaartelling
 Het jaar IV van de Franse republikeinse kalender
 IV (thriller), een boek geschreven door Arjen Lubach
 Informatievoorziening